Balagny-sur-Aunette, Oise, voormalige gemeente
 Balagny-sur-Thérain, Oise